Ловац може бити:

 Ловац, особа која се бави ловом
 Ловац-сакупљач
 Ловочувар, особа која надгледа ловишта
 Ловокрадица, особа која се ловом бави противзаконито 
 Ловосезона, раздобље када је лов на поједину дивљач дозвољен
 Ловиште, подручје предвиђено за лов
 Ловачки авион или ловац, врста авиона намијењена за борбу у ваздуху и уништавање ваздушних циљева
 Ловачко-бомбардерски авион
 Ловац (шах) или лауфер, шаховска фигура
 Сазвежђе Ловац, сазвијежђе Орион

или:

 Ловац (Звечан), насеље у општини Звечан, Косово и Метохија, Србија

или:

 Ловац у житу, роман Дејвида Селинџера
 Ловац на змајеве, роман Халеда Хосеиниа
 Ловац на јелене, амерички филм из 1978.
 Бели ловац, црно срце, амерички филм из 1990.

Види још 

 Ловци, вишезначна одредница